Чемпіонат України з футболу серед аматорів 2002 вшосте проводився під егідою ААФУ, тривав з 24 квітня по 27 жовтня 2002 року.

Перший етап

Група 1 

Команда «Система-КХП» (Черняхів) заявилася на сезон 2002/03 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів після першого етапу. 
Команда «Рочин» (Соснівка) знялася з чемпіонату до початку змагань.
Команда «Лисоня» (Бережани) знялася з чемпіонату після 8-го туру.

Найкращі бомбардири:  (ФК «Лужани») — 6,  («Лисоня» Бережани) — 5,  («Іква» Млинів),  (ФК «Лужани») — по 3.

Група 2 

Найкращі бомбардири:  («Факел-ГПЗ» Варва) — 6,  («КреМЕЗ» Кременчук), ,  («Факел-ГПЗ» Варва) — по 3.

Група 3 

Найкращі бомбардири:  («Європа» Прилуки) — 5,  (ФК «Ніжин») — 3.

Група 4 

Найкращий бомбардир:  («Колос» Степове) — 5.

Група 5 

Команда «Словхліб» (Слов'янськ) знялася з розіграшу після першого етапу.

Найкращі бомбардири:  і  («Динамо» Стаханов),  («Словхліб» Слов'янськ) — по 4.

Група 6 

Команда «Шахтар» (Луганськ) заявилася на сезон 2002/03 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращий бомбардир:  (ЗАлК Запоріжжя) — 7.

Стиковий матч за право участі у другому етапі 

|}

Другий етап 

На другому етапі до делегатів першого етапу приєдналися «Шахтар» (Конотоп) і ФК «Мукачеве».

Група 1 

Команда ФК «Мукачеве» знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращий бомбардир:  («Локомотив» Здолбунів) — 3.

Група 2 

Найкращий бомбардир:  (ФК «Ніжин») — 4.

Група 3 

Найкращий бомбардир:  («КЗЕЗО» Каховка) — 7.

Група 4 

Команда «Шахтар» (Конотоп) після першого кола знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращі бомбардири:  і  (ЗАлК Запоріжжя) — по 3.

Фінальний турнір 
(Каховка, 19 жовтня — 27 жовтня 2002 року)

Півфінал

Група А 

Найкращий бомбардир:  («КЗЕЗО» Каховка) — 4.

Група Б 

Найкращий бомбардир: Гук Володимир, ,  («Водник» Миколаїв),  («Нафтовик-Псел» Гадяч),  («Європа» Прилуки),  (ФК «Лужани»)  — по 1.

Фінал 
Командам зараховано результати матчів півфіналу з колективами, які вийшли в фінал (ці результати виділено курсивом).

Найкращий бомбардир фіналу:  («Водник» Миколаїв) — 2.

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Другу лігу поповнили учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України  «Водник» (Миколаїв), учасник другого етапу турніру аматорського чемпіонату України «Іква» (Млинів).

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2002—2003
 Кубок України з футболу 2002—2003
 Кубок України з футболу серед аматорів 2002

Джерела 
 Чемпіонат України серед аматорів 2002 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины среди аматоров 2002 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

2002 у футболі
2002 в українському спорті